Weatherall ist der Name von:

 Andrew Weatherall (1963–2020), britischer Musiker und Produzent
 David Weatherall (1933–2018), britischer Mediziner